Євген Миколайович Єльпітіфоров (літературний псевдонім Кот Єльпітіфор, народився 18 липня 1985 в Чернігівській області) — український письменник, науковець-ботанік, телеведучий і педагог.

До життєпису 

Закінчив педагогічний виш зі спеціальності вчителя біології.

З 20 листопада 2017 працює провідним інженером у відділі ландшафтного будівництва Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України.

Веде циклову науково-просвітницьку передачу з питань садівництва «По копаному», а також циклову передачу для підлітків «Наукові забавки» на телеканалі «Погляд». Передача є найбільш завантажуваною на сайті проєкту Media Change Ukraine для показу в інших регіонах.

Також викладає дітям біологію у приватній школі (Ірпінський приватний заклад загальної середньої освіти — ліцей Галілео).

До 24 лютого 2022 мешкав у Ірпені.

Письменник 
Автор книжок:
 «Бо до тебе йому фіолетово» — поезії (Освіта України, 2011—147 стор.)
 «Кричи» — поезії
 «Я, Васьок і все таке…» — проза (Кафедра, 2016—191 стор.)
 "Хребет" — поезії (Міленіум, 2022—141 стор.)

Науковець 
Проводить анатомо-морфологічні дослідження хвої. Кандидат біологічних наук за спеціальністю ботаніка. Дисертацію захистив 2018 року на тему «Анатомо-морфологічні особливості хвої рослин роду PinusL при впливі біотичних чинників середовища». Автор і співавтор понад 10 наукових праць, в тому числі однієї монографії.

Основні наукові публікації
 Сосна (Pinus L.) — атлас шкідників та хвороб: [атлас] / Є. М. Єльпітіфоров. — Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2018. — 64 с. — ISBN 617-689-271-7. (монографія)
 Булах П. Е. Ельпитифоров Е. Н. Критические этапы в индивидуальном развитии интродуцированых растений // К.: «Інтродукці ярослин», No3(75),-2017, ст. 17-24
 Булах П. Є., Єльпітіфоров Є. М., Попіль Н.І Про неоднозначне розуміння термінів «адаптація» та «акліматизація» в інтродукції рослин// К.: «Інтродукція рослин», No1(73),-2017, ст. 3-11
 Драган Н. В., Єльпітіфоров Є. М. Омела австрійська — небезпечний паразит сосни звичайної / «Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків» до 70-річчя дендрологічного парку «Олександрія», Біла Церква: 23-25 травня 2016р, с.138-140.
 Ельпитифоров Е. Н. Анатомические реакции хвои видов рода PinusL. разных возрастов на факторы биотической природы // Klaipeda: «Miestų želdynų formavimas (Formation of urban green areas)», No1(14), — 2017, ст. 57-63
 Ельпитифоров Е. Н. Изменение поверхности листовой пластинки хвои видов рода PinusL. при влиянии факторов биотической природы // Харьков: «Science Rise: Biological Science», No3(6), — 2017, ст. 7-12
 Ельпитифоров Е. Н., Иваницкая Б. А., Малашук Е. В. Сравнительная оценка содержания химических елементов Viscumalbum L. и Viscum Album Subsp. Austriacum (Wiesb.) Vollmann. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27(5). С. 93–97.

Примітки

Посилання 
 
 

Українські поети
Українські прозаїки
Українські ботаніки
Кандидати біологічних наук України
Науковці Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка НАН України